Atlantik is de naam van twee historische Duitse motorfietsmerken die vrijwel gelijktijdig werden geproduceerd:

 Atlantik (Brackwede) 
 Atlantik (Bamberg)